Манеабан Те Маури (, , ) — ранее существовавшая политическая партия в Кирибати, объединившаяся с Национальной прогрессивной партией и Христианско-демократической партией.

На президентских выборах 4 июля 2003 года кандидат от партии  получил 43,5 % голосов, оставив его брата Аноте Тонга с 47,4 % голосов. На выборах в законодательные органы, состоявшихся двумя месяцами ранее, партия получила 24 из 41 мест. На выборах в Палату собрания Кирибати 22 и 30 августа 2007 года партия получила только 7 мест.

Политические партии по алфавиту
Политические партии Кирибати